Joseph "Joe" Guercio (Buffalo, 16 de julho de 1927 - Nashville, 4 de janeiro de 2015) foi um maestro e músico norte-americano que comandou a orquestra que acompanhou Elvis Presley, o período de seu comando durou de 1970 até 1977. Além de Elvis, Joe trabalhou com Barbra Streisand e Diana Ross, dentre outros nomes da música.

Ligações externas
Entrevista com Joe Guercio Elvistriunfal.com
Entrevista com Joe Guercio Elvisworld.com

Guercio, Joe